Кубок мира по марафону 1989 года прошёл 15—16 апреля в Милане (Италия). Участники разыграли командный приз в соревнованиях у мужчин и женщин. На старт вышло около 200 бегунов из 39 стран мира. Каждая страна могла выставить до 5 человек в каждый из двух забегов. Победители определялись по сумме результатов 3 лучших участников. Трасса представляла собой круг длиной 13,5 км, который участники преодолевали трижды. Финишный отрезок проходил по местному легкоатлетическому стадиону.

Расписание

Ход соревнований 
Женский забег оказался лишён интриги относительно победителя благодаря убедительному выступлению американки Сью Марчиано. Она опередила ставшую второй Мисако Мияхару из Японии на четыре с половиной минуты, 2:30.48 против 2:35.36. Действующая чемпионка Зоя Иванова сошла с дистанции.

По противоположному сценарию развивались события в мужском марафоне. Ранний отрыв предпринял эфиоп Тесфайе Тафа, чей отрыв на отметке 20 км достиг 50 секунд. Однако удержать преимущество ему не удалось: довольно скоро его настигла группа преследования из 2 эфиопов, 2 французов, 2 итальянцев и представителя СССР. Места на пьедестале распределились в финишном спринте на стадионе: первым стал Метаферия Зелеке из Эфиопии, вторым — его соотечественник Дередже Неди, третьим — итальянец Джанни Поли. Тройку призёров разделили 11 секунд.

Из почти 200 участников до финиша смогли добраться 155 (96 мужчин и 59 женщин). Три зачётных результата в командное первенство набралось у 22 мужских сборных и 13 женских.

Два первых места позволили выиграть Кубок мира мужской команде Эфиопии. Действующие обладатели трофея и хозяева соревнований итальянцы проиграли всего 31 секунду и остались на втором месте. Близко расположились и представители Франции, проигравшие победителям в командном зачёте полторы минуты. Женская сборная СССР, несмотря на сход с дистанции лидера команды Зои Ивановой, смогла выиграть Кубок мира во второй раз подряд, вновь с большим преимуществом над преследователями.

Командное первенство

Мужчины 

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Женщины 

Курсивом выделены участницы, чей результат не пошёл в зачёт команды

Индивидуальное первенство

Мужчины

Женщины

Литература

Ссылки 
 
 
 
 

Кубки мира по марафону
Апрель 1989 года
Спорт в Италии в 1989 году
Международные спортивные соревнования в Милане
Марафоны Италии
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Италии
1989 год в лёгкой атлетике